Луис Фирмину ди Карвалью Жуниор (; 18 марта 1982, Параиба) — бразильский боец смешанного стиля, представитель лёгкой и полусредней весовых категорий. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2000 года, известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций как Pride, Dream, M-1 Global, WSOF, Shooto и др.

Биография 
Луис Фирмину родился 18 марта 1982 года в штате Параиба. Практиковал бразильское джиу-джитсу, удостоившись в этой дисциплине чёрного пояса.

Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в мае 2000 года — за один вечер на чемпионате мира по вале-тудо провёл сразу три боя, из которых два выиграл и один проиграл. В дальнейшем сотрудничал с российской организацией M-1 Global, дважды выступал в Санкт-Петербурге, победив обоих предложенных ему соперников: Сергея Бычкова и Мусаила Алаудинова. Затем продолжил спортивную карьеру в промоушене Shooto, успешно выступал в США, Японии, Швейцарии.

Имея в послужном списке восемь побед и только лишь одно поражение, привлёк к себе внимание крупнейшей японской организации Pride Fighting Championships, где впоследствии победил местных японских бойцов Хироюки Абэ и Масакадзу Иманари, сделав тем самым серию из восьми побед подряд. Его впечатляющая победная серия прервалась в апреле 2005 года после поражения раздельным решением судей от соотечественника Луиса Азереду. Далее последовало ещё одно поражение, на сей раз единогласным решением от японца Тацуи Кавадзири. Закончил выступать в Pride победой над ещё одним японцем Нобухиро Обия.

Вскоре после того как Pride прекратил своё существование Фирмину стал бойцом новосозданной японской организации Dream и в дебютном её турнире по очкам взял верх над Кадзуюки Миятой, пробившись тем самым в четвертьфинал гран-при лёгкого веса. Однако на четвертьфинальной стадии вновь встретился с Тацуей Кавадзири и снова уступил ему по очкам. С 2009 года с попеременным успехом выступал в различных небольших промоушенах в Бразилии и США.

В 2013 году Луис Фирмину подписал контракт с крупной американской организацией World Series of Fighting и благополучно дебютировал на одном из её турниров. Взял здесь верх над такими известными бойцами как Джейкоб Волкманн, Тайсон Гриффин, Карос Фодор, но проиграл Брайану Фостеру. В декабре 2016 года на новогоднем турнире WSOF заменил травмировавшегося соотечественника Жуана Зеферину в бою за титул чемпиона организации в лёгком весе, тем не менее, одолеть действующего чемпиона американца Джастина Гейджи не смог — в перерыве между третьим и четвёртым раундами врач осмотрел повреждённый глаз бразильца и запретил ему продолжать поединок.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
| Поражение
| align=center|20-9
| Уилл Брукс
| Единогласное решение
| PFL 2
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Чикаго, США
|
|-
|Победа
|align=center|20-8
|Эдди Эллис
|TKO (удары руками)
|Professional Fighters League 2: Everett
|
|align=center|1
|align=center|1:45
|Эверетт, США
|
|-
|Поражение
|align=center|19-8
|Джастин Гейджи
|TKO (остановлен врачом)
|WSOF 34
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Нью-Йорк, США
|
|-
|Поражение
|align=center|19-7
|Брайан Фостер
|Сдача (треугольник)
|WSOF 33
|
|align=center|1
|align=center|3:14
|Канзас-Сити, США
|
|-
| Победа
| align=center| 19-6
| Карос Фодор
| Единогласное решение
| WSOF 27
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Мемфис, США
|
|-
| Победа
| align=center| 18-6
| Тайсон Гриффин
| Единогласное решение
| WSOF 10
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Победа
| align=center| 17-6
| Джейкоб Волкманн
| Единогласное решение
| WSOF 6
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Корал-Гейблс, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 16-6
| Луис Паломино
| Единогласное решение
| CFA 09: Night of Champions
| 
| align=center| 5
| align=center| 5:00
| Корал-Гейблс, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 15-6
| Тоби Имада
| Единогласное решение
| CFA 08: Araujo vs. Bradley
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Холливуд, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 14-6
| Джонаван Вистанте
| Сдача (треугольник руками)
| CFA 07: Never Give Up
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:31
| Корал-Гейблс, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 13-6
| Джон Алессио
| Единогласное решение
| Superior Cage Combat 3
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 13-5
| Франсиску Триналду
| Сдача (рычаг колена)
| Bitetti Combat MMA 6
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:03
| Бразилиа, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 13-4
| Райан Хили
| Единогласное решение
| Shine Fights 2: ATT vs. The World
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Майами, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 12-4
| Тацуя Кавадзири
| Единогласное решение
| Dream 3
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 12-3
| Кадзуюки Мията
| Сдача (удушение сзади)
| Dream 1
| 
| align=center| 1
| align=center| 7:37
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 11-3
| Нобухиро Обия
| Единогласное решение
| Pride Bushido 13
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Иокогама, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 10-3
| Тацуя Кавадзири
| Единогласное решение
| Pride Bushido 8
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Нагоя, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 10-2
| Луис Азереду
| Раздельное решение
| Pride Bushido 6
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Иокогама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 10-1
| Масакадзу Иманари
| Единогласное решение
| Pride Bushido 5
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Осака, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 9-1
| Хироюки Абэ
| Сдача (треугольник руками)
| Pride Bushido 4
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:56
| Нагоя, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 8-1
| Рафлес ла Росе
| Сдача (рычаг локтя)
| Shooto: Switzerland 1
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:36
| Цюрих, Швейцария
| 
|-
| Победа
| align=center| 7-1
| Деванир Маркес
| Сдача (удары руками)
| Conquista Fight 1
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:10
| Витория-да-Конкиста, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 6-1
| Кохэй Ясуми
| Единогласное решение
| Shooto: 9/5 in Korakuen Hall
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 5-1
| Том Кёрк
| Сдача (рычаг локтя)
| Shooto: Midwest Fighting
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:38
| Хаммонд, США
|
|-
| Победа
| align=center| 4-1
| Мусаил Алаудинов
| Единогласное решение
| M-1 MFC: Russia vs. the World 5
| 
| align=center| 1
| align=center| 15:00
| Санкт-Петербург, Россия
|
|-
| Победа
| align=center| 3-1
| Сергей Бычков
| TKO (удары руками)
| M-1 MFC: Russia vs. the World 3
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:38
| Санкт-Петербург, Россия
| 
|-
| Поражение
| align=center| 2-1
| Эли Соарес
| Решение судей
| World Vale Tudo Championship 10
| 
| align=center| 1
| align=center| 30:00
| Ресифи, Бразилия
| 
|-
| Победа
| align=center| 2-0
| Сергей Бычков
| Единогласное решение
| World Vale Tudo Championship 10
| 
| align=center| 2
| align=center| 14:00
| Ресифи, Бразилия
| 
|-
| Победа
| align=center| 1-0
| Режиналду Сантана
| Сдача (вербальная)
| World Vale Tudo Championship 10
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:29
| Ресифи, Бразилия
|

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств Бразилии